Sazes peut désigner :
au Portugal :
Sazes da Beira, paroisse civile de la municipalité de Seia, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Sazes do Lorvão, paroisse civile de la municipalité de Penacova, située dans le district de Coimbra et la région Centre.